

Carriera

Nazionale
Il 9 settembre 2009 gioca la partita di qualificazione agli Europei Under-21 contro i pari età della Lettonia, perdendo 1-3.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Vejle: 2017-2018

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale faroese